

Населені пункти та їхні частини
 Мілосна — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілосна — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Мілосна — село в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мілосна — частина міста Сулеювек у Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Мілосна — лісова осада в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства

Примітки